Борис — мужское имя.

Носители, известные по имени

Монархи Болгарии 
 Борис I — хан и князь Болгарии в IX веке.
 Борис II — царь Болгарии в X веке.
 Борис III — царь Болгарии с 1918 по 1943 год.
 Борис, князь Тырновский (род. 1997) — внук последнего болгарского монарха Симеона II, нынешний (2021) наследник главенства в болгарской царской семье.

Русские князья 
 Борис Александрович — великий князь Тверской с 1425 по 1461 годы.
 Борис Александрович (князь микулинский) — пятый удельный князь Микулинского княжества (1435—1460).
 Борис Васильевич — удельный князь Волоцкий.
 Борис Василькович — князь Ростовский.
 Борис Владимирович — князь Ростовский, святой православной и католической церквей; один из первых русских святых (см. также Борис и Глеб).
 Борис Владимирович — великий князь из династии Романовых, внук императора Александра II.
 Борис Вячеславич — князь Черниговский и Тмутараканский.
 Борис Михайлович — князь Московский.
 Борис Юрьевич — святой благоверный князь, сын Юрия Долгоруного

Русские посадники 
 Борис — новгородский посадник в 1120—1125 гг.
 Борис — псковский посадник в 1308—1312 гг.

Церковные иерархи

Другие 
 Борис I — русский авантюрист, самопровозглашённый король Андорры.
 Борис Казанский (ум. 1553) — святой Русской православной церкви, мученик

Фамилия 
 Борис, Анжелика Чеславовна (род. 1973) — общественный деятель польского меньшинства в Белоруссии.
 Борис, Василий Ярославович (1958—2017) — советский футболист, советский, украинский и российский футбольный тренер.
 Борис, Юрий Антонович (1915—2006) — советский учёный в области авиастроения, доктор технических наук.

Другое 
 Борис — маленький ударный кратер в западной части моря Дождей на видимой стороне Луны.
 Борис — река в России, протекает в Курганской области.

Примечания

См. также 
 Боррис (значения)
 Борисов